PKI, sigle composé des trois lettres P, K et I, peut faire référence à :
 Public Key Infrastructure ou Infrastructure à clés publiques;
 Partai Komunis Indonesia, le parti communiste indonésien;
 île Pakotoa en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports;
 pKi ou point isoélectrique en biochimie;
 Protein Kinase Inhibitor, un inhibiteur des protéines kinases.